Droga krajowa B40 – droga krajowa we wschodniej Austrii
 Droga krajowa B40 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi południowy zachód północny wschód, od skrzyżowania z drogą B51 w Saarbrücken w Saarze do skrzyżowania z drogą B27 koło Fuldy w Hesji